

Біксбі — місто, штат Оклахома
 Біксбі — переписна місцевість, штат Техас